Azpeitia puede referirse a:

Geografía
 Azpeitia,  municipio de la provincia de Guipúzcoa.

Botánica
La abreviatura «Azpeitia» se emplea para indicar a Florentino Azpeitia y Morós como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.

 Azpeitia, género de algas.
 Azpeitia temperei, especie de alga.
 Azpeitia endoi, especie de alga.
 Azpeitia gombosii, especie de alga.
 Azpeitia biannulatta, especie de alga.
 Azpeitia obscura, especie de alga.
 Azpeitia tabularis, especie de alga.

Apellido
 Azpeitia, apellido toponímico.

Personas
 Florentino Azpeitia y Morós, naturalista español. 
 Javier Azpeitia, escritor y filólogo.